Thorskogs slott är beläget i Torskog som ligger i Västerlanda socken som är en del av Lilla Edets kommun i Bohuslän. Slottet byggdes 1892 enligt Carl Fahlströms ritningar ett par hundra meter från Göta älv, på älvens västra strand.

Historien om Thorskog började egentligen redan år 1249 då den norske kungen Haakon Haakonsson den äldre och Birger Jarl satt på Torskebacke (det norska namnet på Thorskog) och slöt den eviga freden mellan Norge och Sverige. Det blev dock aldrig någon fred och det dröjde ända till 1658 innan Bohuslän och därmed också Thorskog kom att tillhöra Sverige.

1711 startar Niclas Sahlgren en smedja på platsen, som hade ett perfekt läge med vattenkraft och en hamn. Den för tiden viktiga handelsplatsen Lödöse låg dessutom mitt över älven.

År 1730 kom Olof Wenngren till Thorskog, utvecklade smedjan till ett bruk och byggde en herrgård där slottet står idag (se tavla i receptionen). Han byggde dammarna och anlade parken. Wenngren fick patrons privilegier, blev adlad och testamenterade sedermera sin patronsrätt och sitt vapen på bruket. En av de äldsta kvarlämningarna från den gamla tiden är Jägarsalen, som på den tiden var en jordkällare. 

Thorskogs Slott, som det ser ut idag, byggdes först 1892 av varvspatron Petter Larsson. Larsson startade 1865 ett varv på Thorskogs-sidan av Göta älv. Varvet var mycket lönsamt och gjorde honom till en förmögen man. Petter elektrifierade verksamheten runt 1885. Elkraftverket fungerar än idag och bidrar med över 50% av verksamhetens totala strömbehov. Petter drog även 22 km kopparkabel till sin revisor som han hade i Kungälv, man visste alltid vem som ringde och det var aldrig upptaget….

Petter Larson avled 1912 som en mycket förmögen man. Hans son, Eskil Larsson, ärvde då sin fars livsverk. Eskil dog 1926, drygt 50 år gammal. Varvsverksamheten går i konkurs. Efter Eskils bortgång såldes slottet av hans änka Esther.

Slottet har därefter varit i olika privatpersoners ägo och huvudsakligen använts som privat bostad. 

Under 70- talet genomförs en upprustning och totalrenovering av Tage och Mirjam Sköld som köpte slottet som sommarstuga. Även konst och möbler från den gamla konkursen köptes tillbaka. Målbilden var att återskapa Petter Larssons familjehem. Mirjam var konstnärinna och återställde själv all stuckatur och alla takmålningar i hela slottet. De var stolta över resultatet och hade en önskan till de nya ägarna – att visa upp detta ”hem” för allmänheten.

1986 köptes slottet av Lena och Tommy Jonsson som förvandlade det slumrande Törnrosaslottet till en rofylld oas för stressade affärsmän och livsnjutare med smak för det goda. Genom deras försorg renoverades slottet med varsam hand, samt byggde ett orangeri och flera fastigheter på området.  

Sedan 2015 ägs slottet av Niclas och Anna Karin Hammarstrand tillsammans med Lasse Nilsson. Lasse Nilsson är VD för hela verksamheten.   

Åren 2009 och 2010 spelades tv-serien Stjärnorna på slottet in på Thorskogs slott. Även delar ur Åsa-Nisse – wälkom to Knohult har spelats in på slottet. År 2018 spelades delar av filmen En del av mitt hjärta in vid slottet.

Referenser

Externa länkar 
 Thorskogs slott, egen webbplats
 Torskog, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 Thorskog i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870

Byggnader i Lilla Edets kommun
Herrgårdar i Bohuslän
Slott i Bohuslän
Byggnader ritade av Carl Fahlström